Гоньи () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 42,23 км². Население — 192 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Goñi
 Goñi

Муниципалитеты Наварры